Михаи́л Ро́зенберг:
 Розенберг, Михаил Григорьевич (1925—2013) — советский и российский юрист, доктор наук, профессор.
 Розенберг, Михаил Михайлович (1896—1981) — советский инженер-конструктор, дважды лауреат Сталинской премии.
 Розенберг, Михаил Фёдорович (1861—1928) — русский и советский конструктор.
 Розенберг, Михаил Яковлевич (1913—1941) — советский сценарист, лауреат Сталинской премии.
 Розенберг, Михаил Яковлевич (Капчинский, 1889—1981) — советский кинорежиссёр, сценарист, организатор кинопроизводства.